Каспржак, Алексей Анатольевич (род. 24 августа 1979, Москва) — деятель российской сферы образования, директор Международного детского центра «Артек» (2014-2018).
 Каспржак, Анатолий Георгиевич (род. 15 декабря 1953, Москва) — советский и российский педагог, директор школы, профессор Высшей школы экономики.